Thomas Cook – imprenditore britannico
 Thomas Cook Airlines – compagnia aerea
 Thomas Cook Group – operatore turistico